Сосницкая:
 Сосницкая, Алла Аркадьевна (род. 1997) — российская гимнастка, мастер спорта России. 
 Сосницкая, Елена Яковлевна (1799/1800—1855) — драматическая артистка, оперная певица (лирическое сопрано).
 Сосницкая, Маргарита Станиславовна (род. 1957) — русский поэт, писатель и публицист. Другое 
 Сосницкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.
 Сосницкая культура — археологическая культура II тыс. до н.э.